Догухан Арал Шимшир (; род. 19 июня 2002, Кёге, Дания) — турецкий и датский футболист, нападающий клуба «Мидтьюлланн», выступающий на правах аренды за «Йерв». Выступает за сборную Турции до 21 года.

Карьера

«Мидтьюлланн»
Дебютировал в Суперлиге Дании 1 июня 2020 года в матче с «Хорсенс». В июле 2021 года заключил контракт с основной командой клуба. В Кубке Дании сыграл в матче с «ХБ Кёге».

«Йерв»
В марте 2022 года отправился в аренду в норвежский «Йерв». Дебютировал в Элитесерьен 3 апреля 2022 года в матче со «Стрёмсгодсетом».

Карьера в сборной
Выступал за национальные команды Дании. В 2022 году стал игроком сборной Турции до 21 года.

Ссылки
 Профиль на Transfermarkt

Примечания
       
 
Футболисты Турции          
Футболисты Дании 
Игроки ФК «Мидтьюлланн»   
Игроки ФК «Йерв»